Саакян () — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Аветік Саакян (* 1863 — † 1933) — вчений-агроном, перший спікер парламенту Першої вірменської Республіки (1918–1920)
 Адам Саакян (* 1996 — † 2016) — сержант ЗС Вірменії та армії оборони Нагірного Карабаху
 Анушаван Саакян (* 1972) — радянський і вірменський борець вільного стилю, чемпіон Європи
 Саакян Бако Саакович (* 1960) — Президент Нагірно-Карабаської Республіки
 Саакян Гурген Серобович (* 1913) — радянський вірменський астрофізик, академік Академії наук Вірменської РСР

вірменські прізвища